Bio kan avse:

 Bio, Lot – en kommun i Frankrike
 BIO – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Bilbao i Spanien, se Aeropuerto de Bilbao
 bio- – ett prefix, se Lista över prefix i svenskan
 Bio – en lokal där människor kan se en film, se biograf